alginian sodu
 kwas alginowy

Przypisy